Даг.

 Даг — в германо-скандинавской мифологии один из асов (богов); персонификация дня; сын Деллинга и Нотт, богини ночи.
 Даг (Дагей; ? — ок. 588) — святой епископ ирландский.
 Даг — норвежский сериал (2010-2014).
 Даг — американский мультсериал, созданный Джимом Джинкинсом в 1991 году на канале Никелодеон.
 Даг — крохотный кратер в Озере Счастья на видимой стороне Луны.

См. также 
 «Даг» — тюркский корень, обозначающий «горы» в географических названиях (Агрыдаг, Аю-Даг, Дагестан, Копетдаг и другие).
 Скандинавское имя (;  — Даг Бьёрндален, Даг Хаммаршёльд).
 Английское имя, распространённое в США ( — как сокращение от Дуглас — Даг Джонс, Даг Шарп).